Barcelona Open Banc Sabadell 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2017 z cyklu Barcelona Open Banc Sabadell rozgrywany w dniach 24–30 kwietnia 2017 roku w Barcelonie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 2 373 330 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Hiszpanii